Prestígio - avaliação que normalmente descreve reputação
Prestígio (marca) - pertencente à empresa Nestlé

Desambiguação